Albert De Vos (kunstschilder), een Belgisch kunstschilder
Albert De Vos (geestelijke), een Belgisch priester en dichter